Garnieria peut désigner :
 Garnieria Sayn, 1901 (synonyme de Garniericeras Spath, 1924), un genre de céphalopodes de la famille des Craspeditidae ;
 Garnieria Bourguignat, 1877,2015, un genre de gastropodes de la famille des Clausiliidae ;
 Garnieria Brongn. & Gris, un genre de plantes de la famille des Proteaceae.

Homonymie de genre en biologie